Belgium
Sainte-Catherine, Brüsszel egyik metróállomása

 Franciaország
Sainte-Catherine, település Puy-de-Dôme megyében
Sainte-Catherine, település Rhône megyében